Клочко (; ) — славянская фамилия:

Персоналии 
 Клочко, Александр Данилович (1907—1972) — генерал-майор артиллерии.
 Клочко, Андрей Андреевич (род. 1981) — украинский менеджер, общественный деятель. Народный депутат Украины IX созыва.
 
 Клочко, Войтех Янович (около 1432—1514) — государственный, политический и дипломатический деятель Великого княжества Литовского.
 Клочко, Иван Гаврилович (1890—1937) — украинский эсер, член Учредительного собрания, затем большевик, советский военный деятель.
 Клочко, Матей Войтехович (?—1543) — государственный деятель Великого княжества Литовского, витебский воевода.
 Клочко, Мария Александровна (род. 1949) — украинский политик.
 
 Клочко, Яков Николаевич (1874—1940) — русский и польский педагог.

См. также 
 Кличко
 Клочков

Примечания